Altia puede referirse a:

Altia, empresa española que ofrece servicios de consultoría y prestación de servicios TIC.
Altia Oyj, empresa estatal finlandesa con sede en Helsinki, que produce, importa, exporta y comercializa bebidas alcohólicas.
Altia, empresa francesa vinculada con los seguros y que en el año 2013 pasó a llamarse forsides-altia 
Altia Systems, Inc. Empresa que diseña soluciones de Hardware, Software y soporte relacionadas con vídeo conferencias.
Altia Business Park,  a high tech park located in San Pedro Sula, Honduras.
Altia Hashimoto Co., Ltd. Empresa que diseña y vende piezas para vehículo. Más información es este enlace. 
Altia Empresa ubicada en Colorado Springs y basa su negocio en diseñar software para (GUI) Graphical User Interface para dispositivos electrónicos.
Altia  División de fuerza de ventas del Laboratorio Farmacéutico Mexicano Senosiain

Altia, Capital de ciudad antigua que existía antes de Cristo (ver: Olcades)

Altia Michel (1931-1994) was a Mexican singer, dancer and film actress

Altia, nombre femenino utilizado mayormente en USA